Frederick North kan syfta på bland andra:

* Frederick North, 2:e earl av Guilford (Lord North; 1732–1792), brittisk politiker
 Frederick North, 5:e earl av Guilford (Lord Guilford; 1766–1827), brittisk kolonialämbetsman och filhellen